Hansenomysis är ett släkte av kräftdjur. Hansenomysis ingår i familjen Petalophthalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pungräkor
Hansenomysis